«Вакансия на жертву» () - американский триллер 2007 года режиссёра Нимрода Антала с Кейт Бекинсейл и Люком Уилсоном в главных ролях. Он был выпущен 20 апреля 2007 года дистрибьютором Screen Gems. Слоган фильма: «Кого вы принесёте в жертву?». В начале разработки фильма предполагалось,что в главной роли сыграет Сара Джессика Паркер ; но в сентябре 2006 года «The Hollywood Reporter» объявил, что вместо неё подписали контракт с Кейт Бекинсейл.

Сюжет 
По пути домой с семейной вечеринки Дэвид (Люк Уилсон) и Эми Фокс (Кейт Бекинсейл), находящиеся на грани развода после того, как семейная трагедия разлучила их, свернули не туда на отдалённой горной дороге. Когда их машина ломается, они обнаруживают, что нет сотовой связи, и возвращаются в мотель напротив автосервиса, где останавливались ранее. Когда они приезжают, на стоянке нет машин. В офисе из задней комнаты доносятся пронзительные крики. Появляется менеджер мотеля Мейсон (Фрэнк Уэйли) и объясняет, что шум доносится из телевизора. Они бронируют номер на ночь.

В своей комнате они слышат громкий настойчивый стук в свою дверь и дверь в соседнюю комнату, и им поступают анонимные телефонные звонки. Дэвид рассказывает Мэйсону о ситуации, но Мейсон говорит Дэвиду, что это невозможно, потому что они его единственные гости в мотеле. Дэвид протестует, говоря, что в мотеле есть ещё кто-то, и Мейсон говорит, что позаботится об этом. Вернувшись в комнату, Дэвид ищет чем заняться и смотрит некоторые видеозаписи, которые остались на телевизоре в их комнате. Сначала они кажутся фильмами ужасов, но потом Дэвид понимает, что это снафф-фильмы, снятые в их комнате. Он обыскивает комнату, находит скрытые камеры видеонаблюдения и приходит к выводу, что Мейсон наблюдает за ними.

В ванной они с удивлением обнаруживают яблоко, которое Эми оставила в машине. Они покидают комнату и направляются в лес, но сталкиваются с двумя мужчинами, одетыми в синее и в масках, поэтому они возвращаются в комнату и запирают дверь. Дэвид бежит к таксофону мотеля и набирает 911, но Мейсон отвечает. Дэвид сбегает из телефонной будки прямо перед тем, как мужчины врезаются в нее своей машиной и преследуют его обратно в комнату.

В комнате Дэвид и Эми слышат, как на парковку подъезжает грузовик. Из окна они привлекают внимание водителя (Марка Казеллы), но позади него появляются Мейсон и люди в масках, и они понимают, что он здесь, чтобы купить снафф-плёнки. Дэвид и Эми обнаруживают люк в ванной, ведущий в туннель, по которому мужчины, должно быть, использовали, чтобы оставить яблоко. Они следуют по нему в офис менеджера, где находят видеомониторы, записывающие весь мотель. Эми звонит в полицию, но Мейсон прерывает её, прежде чем она успевает сообщить диспетчеру какую-либо полезную информацию.

Преследуемые двумя мужчинами в масках, они пробираются обратно в туннель и выбирают другой маршрут, в конечном итоге оказываясь в гараже напротив мотеля. Они выходят из туннеля и кладут на люк тяжелые предметы. Тем временем появляется заместитель шерифа (Дэвид Доти), отвечая на звонок Эми. Мейсон предлагает провести офицеру и уходит за связкой ключей, пока офицер продолжает поиск. Офицер находит записи в одной из комнат и, осознав природу отеля, сбегает. Дэвид и Эми бегут к нему, и все садятся в полицейскую машину. Они обнаруживают, что двигатель не заводится; и, когда офицер выходит, чтобы проверить под капотом, люди в масках убивают его. Дэвид и Эми убегают в одну из других комнат мотеля.

Дэвид прячет Эми в люке под потолком. Он открывает дверь комнаты, собираясь достать револьвер, который видел в офисе Мэйсона, но убийцы застают врасплох и закалывают его ножом в живот. Он падает, а Эми смотрит сверху. Утром Эми спускается и находит машину убийц. Когда она уезжает, убийца врывается в машину с люка на крыше, и, пытаясь смахнуть его во время вождения, она врезается на машине в мотель, убивая нападавшего и одного из других мужчин в маске, которые, как выяснилось, был преступником - это служащий заправочной станции (Итан Эмбри), который ранее «помогал» паре. Эми бежит в вестибюль мотеля, где находит револьвер.

Входит Мейсон, выбивает револьвер из рук Эми и пытается задушить её шнуром от офисного телефона, одновременно снимая схватку на свою портативную видеокамеру. Пока они борются, Мейсон бросает Эми в пределах досягаемости револьвера. Она хватает его и трижды стреляет в Мэйсона, убивая его. Эми бежит к Дэвиду и обнаруживает, что он все ещё жив, но серьезно нуждается в помощи. Она обыскивает труп Мейсона в поисках телефонного кабеля, который он использовал, снова звонит в службу 911 и возвращается, чтобы утешить Дэвида, пока они ждут прибытия полиции.

В ролях

Релиз
«Вакансия на жертву» открылась на четвёртом месте в первую неделю проката и собрала 7,6 миллиона долларов в 2551 кассах. На второй неделе фильм упал на 45,9%, опустившись на 8 позицию. Фильм собрал в мировом прокате 35,3 миллиона долларов.

Выход на DVD
«Вакансия на жертву» была выпущена на DVD 14 августа 2007 года как в полноэкранном, так и в анаморфном широкоэкранном формате со звуком Dolby Digital 5.1. Специальные функции включают удалённые сцены, создание короткометражки, полные версии снафф-фильмов и галерею трейлеров. Он также был выпущен на Blu-ray Disc и UMD для PSP. Многие версии, отправленные в Австралию, были оснащены «антипиратской» технологией Sony DVD, что привело к тому, что они не читались на большинстве DVD-плееров, включая DVD-плееры Sony. На DVD присутствовали комментарии Нимрода Антала, Кейт Бекинсейл и Люка Уилсона, которые, по их мнению, считают фильм отличным дополнением к жанру ужасов и не использующим кровь для паники, а использующим психологический ужас.
В рекламной стратегии фильма использовался Интернет, а также бесплатный номер телефона. В дополнение к телевизионным роликам и трейлерам, показываемым в кинотеатрах и по телевидению, звонок по бесплатному телефону звучал так, как если бы на самом деле звонили в мотель, в котором происходит действие фильма. На заднем плане можно услышать крики, сопровождающие голос владельца, который информирует звонящих о «снижении» цен и «убийственных» сделках, заключаемых мотелем - если в нём есть вакансия. Голос владельца - Фрэнк Уэйли. С 7 августа 2015 года бесплатный номер телефона больше не действует.

Рецензии
Rotten Tomatoes, агрегатор обзоров, сообщает, что 55% из 124 опрошенных критиков дали фильму положительный обзор; средняя оценка - 5,4 / 10. Консенсус сайта гласит: « Vacancy " сдержанность s с запекшейся похвально, тонкие характеры и клише B-фильмов меньше.»   Metacritic оценил его на 54/100 на основе 27 обзоров.

Другие названия 
         - «Vacancy»
    - «Motel».

Приквел 
В 2008 году вышел приквел фильма - «Вакансия на жертву 2:Первый дубль». В качестве режиссёра выступил Эрик Бросс, а сценаристом - Марк Л. Смит. Он рассказывает о том, как сотрудники мотеля начали свои пытки. В фильме снимались Агнес Брукнер и Тревор Райт.

Примечания

Ссылки

Внешние ссылки

Фильмы по алфавиту
Фильмы на английском языке
Фильмы 2007 года
Фильмы США 2007 года
Фильмы ужасов США
Фильмы-триллеры США
Психологические фильмы ужасов
Фильмы ужасов 2007 года
Фильмы о серийных убийцах
Фильмы Screen Gems